Хонгха́ (Кра́сная) (; , Юаньцзян) — река на юге Китая и севере Вьетнама.

Названия 

В Китае называется Юаньцзя́н () или Хунхэ́ (), во Вьетнаме — , ранее называлась . Официальное русское написание осталось прежним — Хонгха.

Характеристики 
Длина 1183 км, площадь бассейна около 158 тыс. км². Расход воды в устье доходит до 30 тыс. м³/с, минимальный расход — 700 м³/с. Впадает в море в районе заповедника Сюантхюи, образуя бухту (эстуарий) Балат (). До впадения в море образует административную границу между провинциями Тхайбинь и Намдинь.

Течение 
Берёт начало в китайской провинции Юньнань, в горах, южнее города Дали. Течет преимущественно на юго-восток, формирует около 80 километров границы, между Вьетнамом и Китаем. Дальше протекает через город Лаокай и по территории одноимённой провинции спускается на равнину, где около города Вьетчи вбирает в себя реки Ло и Да (Чёрная). Затем, протекая через Ханой и Хайфон впадает в залив Бакбо.

Притоки 
 Наньсихэ — слева
 Ло — слева
 Да (Чёрная) — справа

Хозяйственное значение 

Используются для орошения рисовых полей. 

Во Вьетнаме на Красной реке существует значительное судоходство; до Ханоя, находится в 175 км от устья, поднимаются морские суда. На Китайской части реки речной транспорт главным образом ограничивается перевозкой добываемого со дна реки песка на ближайшие пристани.

Крупные города на реке — Хэкоу в Китае, Йенбай, Лаокай, Ханой во Вьетнаме. На одном из рукавов дельты располагается морской порт Хайфон.

В Китае на Красной реке построен ряд ГЭС, в частности ГЭС Наньша (уезды Юаньян и Цзяньшуй, Хунхэ-Хани-Ийский автономный округ) и Мадушань (городской округ Гэцзю и уезд Цзиньпин того же а.о. Хунхэ).

Примечания 

Реки, впадающие в Бакбо
Реки Китая
Реки Вьетнама
Реки Хазянга